Seiliger ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Seiliger (1864–1936), russischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Miron Pawlowitsch Seiliger (1874–1952), russischer Physiker und Hochschullehrer